Ljudmila Dmitrijewna Samsonowa (; * 11. November 1998 in Olenegorsk) ist eine russische Tennisspielerin, die zwischen 2014 und 2018 für Italien antrat.

Karriere 
Ljudmila Samsonowa wurde in Russland geboren; als sie ein Jahr alt war, ließ sich die Familie in Italien nieder. Mit dem Tennis begann sie, als sie sechs Jahre alt war. Bis 2018 spielte sie hauptsächlich auf dem ITF Women’s Circuit. Dort gewann sie bislang vier Einzel- und zwei Doppeltitel. Am 20. Juni 2021 gewann sie in Berlin ihr erstes WTA-Turnier. Als Qualifikantin in das Turnier gestartet, erreichte sie das Finale, wo sie gegen Belinda Bencic mit 1:6, 6:1 und 6:3 triumphierte.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Einzel

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Italien)
Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Russland)
Russe
Italiener
Geboren 1998
Frau